2. večiti derbi је fudbalska utakmica odigrana na stadionu Centralnog Doma Jugoslovenske Armije u Beogradu 27. aprilа 1947. godine, između Crvene zvezde i Partizana. Ova utakmica je odigrana u okviru Prve savezne lige u sezoni 1946/47.

Partizan je pobedio sa 1:0 autogolom Branka Stankovića u 63. minuti meča, čime je ostvario svoju prvu pobedu u večitim derbijima.

Детаљи меча 

Вечити дерби у фудбалу
Фудбал у 1947.